Margaretha van Valois (Marguerite de Valois) is de naam van meerdere vrouwen uit de Franse geschiedenis:
 Margaretha van Valois (1295-1342), kleindochter van Filips III van Frankrijk
 Margaretha van Valois (1492-1549), zuster van Frans I van Frankrijk
 Margaretha van Valois (1523-1574), dochter van Frans I van Frankrijk
 Margaretha van Valois (1553-1615), koningin Margot, dochter van Hendrik II van Frankrijk